Livia Cotta (* 1. November 1970 in Berlin) war von 2013 bis November 2018 Geschäftsführerin der parteinahen Heinrich-Böll-Stiftung e. V.

Leben und Leistungen 
Cotta studierte von 1989 bis 1996 Humanmedizin an der Freien Universität Berlin, promovierte an der Humboldt-Universität zu Berlin und ist approbierte Ärztin. Berufsbegleitend erwarb sie 2008 den Master of Business Administration an der Technischen Universität München.

Bis zu ihrer Approbation 1998 arbeitete sie als Ärztin in der Medizinischen Klinik der Charité. Anschließend war Livia Cotta bis 2007 in der Redaktion und im Veranstaltungsmanagement beim Thieme Verlag tätig. In den darauffolgenden zwei Jahren arbeitete sie als Abteilungsleiterin Marketing und Kommunikation bei der Hocoma AG, einem Schweizer Medizintechnikunternehmen. Als Medizinische Direktorin bei der Deutschen Knochenmarkspenderdatei gGmbH konnte sie von 2009 bis 2013 Erfahrungen im Management einer international tätigen Non-Profit-Organisation aufbauen. Die parteilose Cotta löste am 1. April 2013 Birgit Laubach in deren Funktion als Geschäftsführerin der Heinrich-Böll-Stiftung e.V. ab. Seit dem 1. Juni 2020 leitet sie die Geschäftsstelle der Deutschen Gesellschaft für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin.

Weblinks 
 
 Seite von Livia Cotta bei der Heinrich-Böll-Stiftung

Einzelnachweise 

Person (Heinrich-Böll-Stiftung)
Manager (Deutschland)
Deutscher
Geboren 1970
Frau